Takashi Ono puede referirse a las siguientes personas:

 Takashi Ono (gimnasta), gimnasta japonés; o
 Takashi Ono (yudoca), yudoca japonés.